Berisch ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Berisch (1872–1941), mährisch-österreichischer Schauspieler und Regisseur
 Siegfried Berisch (1877–1933), mährisch-österreichischer Schauspieler